Hanko
 Hanko, kikötőváros Finnországban, Uusimaa tartományban
Hankó
 Hankó, régi magyar vagy szlovák családnév